Бе́рег — узкая полоса взаимодействия между сушей и водоёмом или водотоком.

Населённые пункты

Венгрия 
 Берег () — исторический комитат в северо-западной части Венгерского королевства.

Россия 
 Архангельская область
 Берег — деревня в Сольвычегодском городском поселении Котласского района, находится возле посёлка Тулубьево.
 Берег — деревня в Сольвычегодском городском поселении Котласского района, находится возле деревни Шамаиха.
 Берег — деревня в Козьминском сельском поселении Ленского района.
 Берег — деревня в Сафроновском сельском поселении Ленского района.
 Вологодская область
 Берег — деревня в Бабаевском районе.
 Берег — деревня в Вашкинском районе.
 Берег — деревня в Верховажском районе.
 Берег — деревня в Вытегорском районе.
 Берег — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Карелия
 Берег — деревня в Медвежьегорском районе.
 Ленинградская область
 Берег — деревня в Волховском районе.
 Берег — деревня в Лужском районе.
 Берег — деревня в Тихвинском районе.
 Новгородская область
 Берег — деревня в Хвойнинском районе.
 Тверская область
 Берег — хутор в Бежецком районе.
 Берег — деревня в Рамешковском районе.
 Челябинская область
 Берег — посёлок в Уйском районе.
 Ярославская область
 Берег — деревня в Даниловском районе.

Украина 
 Берег () — село в Дубенском районе Ровненской области.

Литература и искусство 
 Берег — газета издававшаяся в столице Российской империи городе Санкт-Петербурге в 1880 году
 Берег — двухсерийный художественный фильм Александра Алова и Владимира Наумова (СССР — ФРГ, 1984).

Вооружение 
 Берег — российский артиллерийский комплекс береговой обороны.

См. также 
 Береговая служба (Русское государство) — естественный оборонительный рубеж Русского государства в XIV—XVI веках, проходивший по реке Ока.
 Берега
 Береговая
 Береговка
 Берегово
 Береговое
 Береговой
 Береговское

Примечания